Die Liste der Naturdenkmale in Lalendorf nennt die Naturdenkmale in Lalendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

Naturdenkmale 

|}

Flächennaturdenkmale 

|}

Weblinks 

 Landkreis Rostock: Geodatenportal – Themenkarte: Naturdenkmale

Einzelnachweise 

!Naturdenkmale
Lalendorf
!Lalendorf